Ви́ктор Ивано́в:
 Иванов, Виктор Акимович (род. 1921) — советский инженер-конструктор, кораблестроитель, лауреат Шевченковской премии.
 
 Иванов, Виктор Алексеевич (1916—1969) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Иванов, Виктор Ананьевич (в монашестве Вениамин; 1886—1937) — епископ РПЦ, епископ Саратовский и Петровский.
 
 Иванов, Виктор Аркадьевич (род. 1954) — российский военнослужащий, генерал-майор, начальник управления армейской авиации.
 Иванов, Виктор Борисович (1948—2011) — советский и российский художник.
 Иванов, Виктор Васильевич (1937—2013) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме.
 
 Иванов, Виктор Германович (Iванів, Виктор) (1977—2015) — российский писатель и поэт.
 Иванов, Виктор Евгеньевич (1908—1980) — советский физик-экспериментатор.
 Иванов, Виктор Иванович (род. 1924) — советский и российский живописец.
 Иванов, Виктор Константинович (род. 1952) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Иванов, Виктор Леонидович (род. 1941) — советский и российский военный дирижёр, педагог.
 
 
 Иванов, Виктор Павлович (1919—1997) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Иванов, Виктор Семёнович (1909—1968) — советский художник.
 Иванов, Виктор Сергеевич (1924—1994) — красноармеец, полный кавалер ордена Славы.